Herher kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Herher (vattendrag i Armenien),

Azerbajdzjan 

 Qarqar, Azerbajdzjan, ort, Chodzjavänd, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar